Mariquita puede hacer referencia a:

 El maricón (o «marica», o «mariquita»), sustantivo y adjetivo de carácter peyorativo y despectivo, usado para designar a un varón afeminado u homosexual.
 Montia fontana (de nombre vulgar «mariquita»), planta de la familia de las montiáceas.
 La mariquita (baile folclórico), baile folclórico argentino.
 Las mariquitas (insectos), nombre vulgar de los coccinélidos (Coccinellidae), una familia de insectos coleópteros.
 Los platanitos (o «mariquitas»); en Cuba y República Dominicana, plato que consiste en rodajas finas de plátano verde fritas.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Mariquita (Tolima), municipio del departamento de Tolima (Colombia).
 La extinta provincia de Mariquita, en la Nueva Granada (hoy Colombia).

Además, puede hacer referencia a:

 Mariquita Pérez, muñeca de cartón piedra muy popular en la España franquista, así como en algunos países de América Latina.
 «La mariquita» (episodio de South Park), episodio de la serie de televisión de dibujos animados South Park.
 Mariquita (bailarina) (1838/41-1922), bailarina, coreógrafa y maestra de danza argelina.

Enlaces externos